People's State Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 People's State Bank (Illinois), ID-Nr. 04000868
 People's State Bank (Nebraska), ID-Nr. 84000509